Михаил Иванович Мягков (Мягкой, Мягкий) (1799—1852) — художник, академик Императорской Академии художеств.

Биография
Родился в семье крепостного крестьянина в одном из сёл Череповецкого уезда Новгородской губернии. При содействии князя Ф. С. Голицина в 1814 году поступил в Императорскую Академию художеств «для обучения архитектуре». В дальнейшем он специализировался как живописец. По классу исторической живописи учился в качестве своекоштного ученика у А. Е. Егорова  (1814–1818). После окончания Академии художеств продолжал заниматься у Егорова в течение 7 лет.  В 1817 году получил вольную. Получил малую серебряную медаль Академии художеств (1817). Звание художника и аттестат 2-й степени (1818). Получил звание «назначенного в академики» (1829).

Осенью 1828 года президенту Императорской Академии художеств А. Н. Оленину было направлено письмо из Кабинета его императорского величества по случаю поступившей от начальника Колывано-Воскресенских заводов П. К. Фролова просьбы подыскать преподавателя рисования для местного горного училища. Кандидатура Мягкова была утверждена, и он был определен на службу учителем рисования в Барнаульское горное училище. Преподавательская деятельность Михаила Ивановича Мягкова получила признание и была отмечена наградами.

Педагогическую деятельность Мягков совмещал с активной творческой работой. Михаил Иванович проявил себя как исторический живописец и портретист, работал в религиозной живописи. Изображения для храмов писались именно как картины на холстах, в традиции академической живописи. Он выполнял заказы для храма Св. Дмитрия Ростовского при Барнаульской богадельне (1830-1831), иконы для церкви Сузунского завода (1830-1841), Петропавловской церкви при Салаирском заводе (1831-1835), церкви Локтевского завода (1835), Омского Никольского казачьего собора (1836-1840), церкви Змеиногорского рудника. Ни одна из религиозных композиций Мягкова не сохранилась. Известен всего один авторский рисунок к неосуществленной картине «Бог Саваоф».

Намного больше известно о деятельности Михаила Ивановича Мягкова как портретиста. К его достоверным произведениям относят: «Портрет И. Ф. Шамшина с дочерью Елизаветой» (1820-е); «Портрет Л. А. Соколовского» и «Портрет Е. А. Соколовской» (1838-1841); «Портрет Ф. А. Геблера» (около 1840).

Прожив в Барнауле более двадцати лет, Мягков внес большой вклад в развитие художественной жизни: профессиональное обучение, первые в истории города мастерские, монументальные заказы, многочисленные частные портреты. Открыл в Барнауле собственную иконописную мастерскую.

Михаил Иванович Мягков умер в 1852 году. Похоронен в Барнауле.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки
 
 Мягков Михаил Иванович. Живописец, учитель рисования